Renon bezeichnet:
 Renon (Veyle), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Veyle
 Renon (Fouzon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Fouzon
 Renon (Denpasar), ein Ortsteil von Denpasar, Bali, Indonesien
 Renon, italienische Bezeichnung für die Gemeinde Ritten (Gemeinde) in Südtirol
 Renon, italienische Bezeichnung für den Bergrücken Ritten in Südtirol